Aleksandr Evgen'evič Fersman – mineralogista sovietico
Fersman – cratere lunare
Classe Akademik Fersman
Isola di Fersman